Sho Naruoka (Shimada, 31 de maio de 1984) é um futebolista profissional japonês, meio campo, milita no Albirex Niigata.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Júbilo Iwata
Futebolistas do Avispa Fukuoka
Futebolistas do Albirex Niigata